Un charpentier est un professionnel du bâtiment spécialiste de la charpente, l'assemblage de bois ou de métal servant à soutenir ou couvrir des constructions.

Un charpentier est aussi un genre de pantalon de travail porté traditionnellement par les charpentiers et les couvreurs.

Patronyme 
 (ordre alphabétique) :
 Albert Charpentier (1878-1951), peintre français ;
 Alexandre Charpentier (1856-1909), sculpteur et ébéniste ;
 André Charpentier (1884-1966), auteur français de roman policier ;
 Auguste Charpentier, (1813-1880), peintre français ;
 Axel Fredrik Charpentier (1865-1949), juriste finlandais ;
 Charles Charpentier (1855-1935), poète et historien français ;
 Claude Charpentier (1909-1995), architecte français ; 
 Constance-Marie Charpentier (1767-1849), peintre française ;
 Emmanuelle Charpentier (1968-), microbiologiste, généticienne et biochimiste française, prix Nobel de chimie 2020 ;
 Erik Charpentier (1897-1978), gymnaste suédois ;
 Félix Charpentier (1858-1924), sculpteur français ;
 François Charpentier (1620-1702), littérateur français ;
 François Philippe Charpentier (1734-1817), inventeur français ;
 Françoise Charpentier (1948-) , femme politique française ;
 Gaston Charpentier-Bosio (1858-1923), peintre français ;
 Georges Charpentier (1846-1905), éditeur et collectionneur d'art français, fils de Gervais ;
 Germain Charpentier (1771-1860), colonel français ;
 Gervais Charpentier (v. 1805-1871), éditeur français, père de Georges ;
 Gustave Charpentier (1860-1956), compositeur français ;
 Hector Charpentier (1950- ), plasticien martiniquais ;
 Henri Charpentier (1948- ), journaliste ;
 Henri Charpentier (1880-1961), cuisinier, inventeur de la crêpe Suzette ;
 Henri-Désiré Charpentier (1806-1883), lithograveur et éditeur français (fils de Pierre Henri Charpentier)
 Henri François Marie Charpentier (1769-1831), général français ;
  ;
 Jean de Charpentier (1786-1855), fils de Johann Friedrich, géologue germano-suisse ;
 Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1734-1794), organiste, claveciniste et compositeur français, de son véritable nom : Charpentier ; son fils Jacques-Marie accola Beauvarlet au nom hérité de son père ;
 Jean-Marie Charpentier, architecte français ;
 Jean-Michel Charpentier, linguiste français (1943-2014) ;
 Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier (1738-1805), géologue et alpiniste allemand ;
 Johann von Charpentier (1786-1855), fils de Johann Friedrich, géologue germano-suisse ;
 Joseph-François Charpentier de Cossigny de Palma (1736-1809), ingénieur et explorateur français ;
 Julie Charpentier (1770-1845), sculptrice française ;
 Laure Charpentier (1941-), femme de lettres et cinėaste française ;
 Laurence Charpentier (1968-), comédienne française ;
 Louis Charpentier (1905-1979), journaliste, voyageur, écrivain et éditeur français.
 Louis-Marie Charpentier (1897-1974), architecte français ;
 Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), compositeur français ;
 Marco Charpentier (1980-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Marguerite Charpentier (1848-1904), collectionneur d'art français épouse de Georges ;
 Marguerite Charpentier (1914-1976), militante française du logement social ;
 Marie Charpentier (1903-1994), mathématicienne française ;
 Marie-Louise Charpentier (1905-1998), Juste parmi les nations ;
 Maurice Charpentier (1908-1965), homme politique français ;
 Megan Charpentier (2001-), actrice canadienne ;
  ;
 Nicolas Charpentier (1786-1861), homme politique français ;
 Olivier Charpentier (1967-), peintre et illustrateur français ;
 Orianne Charpentier (1974-), journaliste et romancière ;
 Philippe Charpentier (1949-), musicien et peintre ;
 Pierre Charpentier (?-1612), jurisconsulte et polémiste français ;
 Pierre Charpentier (1888-?), joueur français de hockey sur glace ;
 Pierre Henri Charpentier (1806-1883), éditeur français (avec son fils) ;
 René Charpentier (1680-1723), sculpteur français ;
 René Charpentier (1909-1999), homme politique français ;
 Robert Charpentier (1916- 1966), coureur cycliste français;
 Romain Charpentier (1951-), cinéaste français.
 Sébastien Charpentier (1973-), pilote de vitesse moto français ;
 Théodore Charpentier (1797-1867), architecte français;
 Toussaint von Charpentier (1779-1847), fils de Johann Friedrich, géologue et entomologiste allemand.

Famille 
 
 Famille Charpentier

Maison d'édition 
 Librairie Charpentier, l'éditeur des naturalistes, a publié notamment Émile Zola, Gustave Flaubert et Guy de Maupassant

Peinture 
 Madame Charpentier et ses enfants, tableau de Renoir représentant la femme de Georges Charpentier

Toponymes 

 Anse au Charpentier, une anse de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada ;
 Parc Charpentier, un parc municipal de la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec, au Canada ;
 Rivière Charpentier, un cours d'eau de la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Notes et références 

Toponymes